Лас Хариљас има више значења:

 Лас Хариљас, Ранчо (Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Лас Хариљас (Комонду), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Лас Хариљас (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хариљас, Виљалобос (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хариљас, Гамбоа (Баљеза), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Хариљас (Хенерал Елиодоро Кастиљо), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Хариљас (Томатлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хариљас (Унион де Тула), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Лас Хариљас (Калимаја), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Лас Хариљас (Аматлан де Кањас), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Лас Хариљас (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Хариљас (Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хариљас (Венадо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Лас Хариљас (Сан Игнасио), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Лас Хариљас (Уајакокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику